D'Hondt puede referirse a:

 D'Hondt (apellido).
 Sistema D'Hondt, fórmula electoral para asignar escaños de modo proporcional.